Dit is een lijst van planetoïden 11801-11900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11801) Frigeri || 1981 EL5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11802) Ivanovski || 1981 EP12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11803) Turrini || 1981 ES12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11804) Zambon || 1981 EE13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11805) Novaković || 1981 EL13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11806) Thangjam || 1981 EF14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11807) Wannberg || 1981 EH17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11808) Platz || 1981 EM17|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11809) Shinnaka || 1981 EG18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11810) Preusker || 1981 EV18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11811) Martinrubin || 1981 EH19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11812) Dongqiao || 1981 EL20|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11813) Ingorichter || 1981 EQ23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11814) Schwamb || 1981 EW26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11815) Viikinkoski || 1981 EG31|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11816) Vasile || 1981 EX32|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11817) Oguri || 1981 EQ34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11818) Ulamec || 1981 EK35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11819) Millarca || 1981 ER35|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11820) Mikiyasato || 1981 EP38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11821) Coleman || 1981 EG44|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11822) - || 1981 TK || 6 oktober 1981 || Z. Vávrová
|-
| (11823) Christen || 1981 VF || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (11824) Alpaidze || 1982 SO5|| 16 september 1982 || L. I. Chernykh
|-
| (11825) - || 1982 UW1|| 16 oktober 1982 || A. Mrkos
|-
| (11826) Yurijgromov || 1982 UR10|| 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11827) Wasyuzan || 1982 VD5|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (11828) Vargha || 1984 DZ || 26 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (11829) Tuvikene || 1984 EU1|| 4 maart 1984 || H. Debehogne
|-
| (11830) Jessenius || 1984 JE || 2 mei 1984 || A. Mrkos
|-
| (11831) Chaple || 1984 SF3|| 28 september 1984 || B. A. Skiff
|-
| (11832) Pustylnik || 1984 SC6|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (11833) Dixon || 1985 RW || 13 september 1985 || Spacewatch
|-
| (11834) - || 1985 RQ3|| 7 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (11835) - || 1985 RA4|| 10 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (11836) Eileen || 1986 CB || 5 februari 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (11837) - || 1986 GD || 2 april 1986 || P. Jensen
|-
| (11838) - || 1986 PJ1|| 1 augustus 1986 || E. F. Helin
|-
| (11839) - || 1986 QX1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (11840) - || 1986 QR2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (11841) - || 1986 VW || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (11842) Kap'bos || 1987 BR1|| 22 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (11843) - || 1987 DM6|| 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (11844) Ostwald || 1987 QW2|| 22 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (11845) - || 1987 RZ || 12 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (11846) Verminnen || 1987 SE3|| 21 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (11847) Winckelmann || 1988 BY2|| 20 januari 1988 || F. Börngen
|-
| (11848) Paullouka || 1988 CW2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (11849) Fauvel || 1988 CF7|| 15 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (11850) - || 1988 EY1|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (11851) - || 1988 PD1|| 14 augustus 1988 || Palomar
|-
| (11852) Shoumen || 1988 RD || 10 september 1988 || V. G. Shkodrov, V. G. Ivanova
|-
| (11853) Runge || 1988 RV1|| 7 september 1988 || F. Börngen
|-
| (11854) Ludwigrichter || 1988 RM3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (11855) Preller || 1988 RS3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (11856) Nicolabonev || 1988 RM8|| 11 september 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| (11857) - || 1988 RK9|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (11858) Devinpoland || 1988 RC11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11859) Danngarcia || 1988 SN1|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11860) Uedasatoshi || 1988 UP || 16 oktober 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11861) Teruhime || 1988 VY2|| 10 november 1988 || T. Kojima
|-
| (11862) - || 1988 XB2|| 7 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (11863) - || 1989 EX || 8 maart 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (11864) - || 1989 NH1|| 10 juli 1989 || K. W. Zeigler
|-
| (11865) - || 1989 SC || 23 september 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (11866) - || 1989 SL12|| 30 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (11867) - || 1989 TW || 4 oktober 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (11868) Kleinrichert || 1989 TY || 2 oktober 1989 || R. P. Binzel
|-
| (11869) - || 1989 TS2|| 3 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (11870) Sverige || 1989 TC3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (11871) Norge || 1989 TP7|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (11872) - || 1989 WR || 20 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11873) Kokuseibi || 1989 WS2|| 30 november 1989 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (11874) Gringauz || 1989 XD1|| 2 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (11875) Rhône || 1989 YG5|| 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (11876) Doncarpenter || 1990 EM1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (11877) - || 1990 EL8|| 5 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (11878) Hanamiyama || 1990 HJ || 18 april 1990 || T. Seki
|-
| (11879) - || 1990 QR1|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (11880) - || 1990 QQ4|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (11881) Mirstation || 1990 QO6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (11882) - || 1990 RA3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (11883) - || 1990 RD5|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (11884) - || 1990 RD6|| 8 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (11885) Summanus || 1990 SS || 25 september 1990 || Spacewatch
|-
| (11886) Kraske || 1990 TT10|| 10 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (11887) Echemmon || 1990 TV12|| 14 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (11888) - || 1990 UD3|| 19 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (11889) - || 1991 AH2|| 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (11890) - || 1991 FF || 18 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (11891) - || 1991 FJ2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (11892) - || 1991 FT2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (11893) - || 1991 FZ2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (11894) - || 1991 GW || 3 april 1991 || N. Kawasato
|-
| (11895) Dehant || 1991 GU3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11896) Camelbeeck || 1991 GP6|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11897) Lemaire || 1991 GC7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11898) Dedeyn || 1991 GM9|| 10 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (11899) Weill || 1991 GJ10|| 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (11900) Spinoy || 1991 LV2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten